Фортунат — имя, которое носили некоторые святые:
 Фортунат (апостол от 70)
 Фортунат, мученик, пострадал со свв. Авундием, Александром и Антигоном, память 27 февраля
 Фортунат, мученик, пострадал в Африке вместе со св. Лукианом, память 13 июня
 Фортунат, мученик, пострадал в Африке со св. Маркианом, память 17 апреля
 Фортунат Аквилейский, диакон, священномученик времён правления Нерона, память совместно с епископом Гермагором 12 июля
 Фортунат (II), мученик из Александрии Египетской, пострадал вместе со свв. Аратором, Феликсом, Сильвио и Виталием, память 21 апреля
 Фортунат (†212), мученик Римский, пострадал вместе с Кандидом (Candidus), Фелицианом (Felician) и Фирмом (Firmus), память 23 апреля
 Фортунат (†212), мученик из Валанса, пострадал вместе с Ахиллеем и Феликсом, память 23 апреля
 Фортунат Касейский (†286), воин Фивейского легиона, мученик, память 16 октября и третье воскресенье октября
 Фортунат (†296), мученик из Виченцы, пострадал со своим братом, св. Феликсом в Аквилее, память 14 мая, 11 июня.
 Фортунат из Лечче (†303), мученик из Потенцы, пострадал со свв. Гоноратом, Орнонцием и Савианом, память 26 августа
 Фортунат (†303), мученик из Салерно, пострадал с Кайо и Анте, память 28 августа
 Фортунат (IV), мученик, пострадал в Паннонии со свв. Агриппином, Марциалом, Максимом и Секондином, память 15 июля
 Фортунат из Сполето (†400), приходской священник в Монтефалько (Перуджа), память 1 июня
 Фортунат (†434), мученик, пострадал в Африке вместе со свв. Александром, Феликсом, Сатурнином и иными, память 21 февраля
 Фортунат Неаполитанский (IV), епископ, память 14 июня
 Фортунат (†537), мученик Римский, память 15 октября
 Фортунат из Тоди (†537), епископ Тоди, память 14 октября
 Фортунат Философ (†569), епископ, изгнанный со своей кафедры на севере Италии лангобардами, память 18 июня
 Фортунат из Фано (VI), епископ, память 8 июня.

 Святая Фортуната, мученица Кесарийская времён императора Диоклетиана, память 15 октября
 Святая Фортуната, мученица, пострадала с иными на северо-западе Африки, память 21 мая

Топонимы 
 , район в Перудже.

Примечания

Ссылки 
 Santi, Beati e Testimoni
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d’Occidente e d’Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000